Horvátország
Prekopa, Prekopahegy falu horvát neve Stridóvár községben, Muraköz megyében
Prekopa, falu Glina községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Szlovákia
 Prékopa, egykor önálló falu, ma Turócszentmárton része

 Szlovénia
Prekopa, falu Vransko községben, Savinjska régióban
Dolnja Prekopa falu Kostanjevica na Krki községben, Posavska régióban
Gornja Prekopa falu Kostanjevica na Krki községben, Posavska régióban